Кривоше́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Кривошеев, Абрам (1933—2014) — советский легкоатлет.
 Кривошеев, Александр Степанович (1859—1916) — российский архитектор, гражданский инженер.
 Кривошеев, Андрей Николаевич (род. 1970) — советский российский конькобежец.
 Кривошеев, Антон Борисович (1989—2015) — российский спортсмен, чемпион мира и России по карате кёкусинкай, МСМК.
 Кривошеев, Аркадий Вячеславович (род. 1969) — российский дзюдоист.
 Кривошеев, Артём Трифонович (1884—1937) — революционный матрос, большевик.
 
 Кривошеев, Григорий Федотович (1929—2019) — генерал-полковник, заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, военный историк, профессор Академии военных наук.
 Кривошеев, Дмитрий Сергеевич (род. 1998) — белорусский футболист.
 Кривошеев, Евгений Петрович (1927—2000) — историк, публицист и краевед.
 Кривошеев, Егор Сергеевич (1929—2020) — советский дояр, Герой Социалистического Труда (1966).
 Кривошеев, Ефим Автономович (1916—1942) — Герой Советского Союза.
 
 Кривошеев, Марк Иосифович (1922—2018) — советский и российский учёный, доктор наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Кривошеев, Николай Алексеевич (1930—1998) — советский и российский химик, член-корреспондент РАН.
 Кривошеев, Семён Иларионович (1878—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кривошеев, Сергей Вячеславович (род. 1960) — советский гребец-байдарочник.
 Кривошеев, Юрий Владимирович (род. 1955) — советский и российский историк.

